

Niemcy 
1 gmina:
 Grube – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein

1 potok:
 Grube – potok w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia